Левру́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південь від Парижа, 105 км на південь від Орлеана, 20 км на північ від Шатору.

Історія 

1 січня 2016 року до Левру приєднали колишній муніципалітет Сен-Мартен-де-Лам.

1 січня 2019 року до Левру приєднали колишній муніципалітет Сен-П'єрр-де-Лам.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1292 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2722,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Левру на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Левру на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр